Шайдаев: 

 Шайдаев, Велихан (1899—1982) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Шайдаев, Гаджи-Курбан Гаджиевич (1932—2019) — дагестанский политический деятель, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан, начальник Всесоюзного института повышения квалификации руководящих работников МВД СССР, генерал-майор внутренней службы.